Dette er en liste over albumettere på Sverigetopplistan fra og med 14. november 1975. Det album som har tilbragt længst tid på toppen af Sverigetopplistan er Pink Floyds The Wall fra 1979, som var nummer ét i 26 uger.
Bruce Springsteen har haft flest albums på førstepladsen med 13 styks, efterfulgt af Magnus Uggla og Ulf Lundell med 12 ettere og Kent med 10.

Liste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Sverigetopplistan
 Arkivet 

Albumettere på Sverigetopplistan